Die Divizia Națională 1999/2000 war die neunte Saison der höchsten moldauischen Spielklasse im Männerfußball. Die Saison begann am 25. Juli 1999 und endete am 14. Juni 2000. Vom 22. November 1999 bis 10. März 2000 ruhte der Spielbetrieb (Winterpause).

Meister wurde zum achten Mal Zimbru Chișinău.

Modus 
Die 10 Mannschaften traten an insgesamt 36 Spieltagen jeweils vier Mal gegeneinander an. Die letzten drei Vereine stiegen ab.

Mannschaften

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Weblinks 
 Moldova 1999/2000 auf rsssf.com (englisch)
 Ergebnisse und Tabelle wildstat.com

Einzelnachweise 

19992000
Fußballsaison 1999/2000